COL8A1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 744 амінокислот, а молекулярна маса — 73 364.

Задіяний у таких біологічних процесах як клітинна адгезія, ангіогенез. 
Локалізований у позаклітинному матриксі, базальній мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки